Jméno Trieste označuje vícero věcí:
 Trieste – italský název města Terstu
 Trieste (provincie) – italská provincie
 Trieste (1925) – italský těžký křižník třídy Trento
 Trieste (L9890) – italská vrtulníková výsadková loď
 Batyskaf Trieste – batyskaf

Související článek 
 Svobodné území Terst () — zaniklý městský stát ležící na pobřeží Jaderského moře mezi Itálií a Jugoslávií